XOM steht für:
 Souveräner Malteserorden, Nationalitätenangabe auf Platz 11–13 der zweiten Reihe von Machine Readable Travel Documents
 XOM (Klassenbibliothek)
 ExxonMobil (NYSE:XOM)

xom steht für:
 Komo (Koma-Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Komuz-Sprachen

Abkürzung